Вівня (село)
 Вівня (річка)